Bytom Odrzański peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 Bytom Odrzański, une gmina ;
 Bytom Odrzański, une ville.